Hipódromo
 Hipódromo (Asunción)
 Hipódromo (Santurce)
 Hipódromo (mitología)